LX Андромеды () — карликовая новая, двойная катаклизмическая переменная звезда типа U Близнецов (UG) в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 1758 световых лет (около 539 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,5m до +12,2m.

Характеристики 
Первый компонент — аккрецирующий белый карлик спектрального класса pec(UG).

Примечания